Niskala est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Janne Niskala (né en 1981), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1981), joueur finlandais de football

Voir aussi
Arboretum de Niskala, arboretum du quartier Tuomarinkylä d'Helsinki

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois